Septimus (en latin : « septième ») est un preanomen romain dont dérive le nomen Septimius.

Gens Septimia 
Septimius est le gentilice de la gens Septimia, porté notamment par:

 Septime Sévère (Lucius Septimius Severus Pertinax) : empereur romain.
 Caracalla, né Septimius Bassianus : empereur romain, fils du précédent.
 Publius Septimius Geta, empereur romain, frère du précédent.
 Quintus Septimius Florens Tertullianus, dit Tertullien, écrivain de langue latine.

Prénom 
 Septimus Winner, musicien et compositeur.

Patronyme 

 Jonathan Septimus, personnage fictif de la bande dessinée Blake et Mortimer, dans l'album la Marque jaune.
 Septimus Warren Smith, personnage fictif du roman de Virginia Woolf, Mrs Dalloway.

Prénom latin